Vescovo ist der Nachname von:
 Rob Vescovo (* 1977), amerikanischer Politiker, Mitglied des Repräsentantenhauses von Missouri
 Victor Vescovo (* 1966), amerikanischer Investor, Entdecker und Marineoffizier